А́нел Ха́джич (, родился 16 августа 1989, Велика-Кладуша) — боснийский и австрийский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

Биография

Клубная карьера 
В 1999 году Анел был зачислен в академию клуба «Андорф» в рамках программы обучения молодых футболистов, утверждённой клубом «Рид». В 2003 году перешёл в академию Запада Верхней Австрии, где получил своё футбольное образование, совмещая его и с обучением в обычной школе. В 2007 году подписал профессиональный контракт с «Ридом», дебютировав 29 сентября 2007 в 13-м туре в матче против «Аустрия Кернтен», заменив на 90-й минуте Петера Хакмайра.

В сезоне 2007/08 Анел выступал за «Вельс» (фарм-клуб «Рида») в Региональной лиге «Центр», в сезоне 2008/09 в «Риде» стал основным игроком центра защиты и полузащиты. В 46-й игре Австрийской Бундеслиги 25 октября 2009 Хаджич забил свой первый гол в ворота команды «Ред Булл» (1:1), в сезоне 2010/11 выиграл Кубок Австрии. С 2013 года выступал за «Штурм» из Граца.

Карьера в сборной 
9 сентября 2009 Хаджич провёл матч за молодёжную сборную Австрии против Албании, выйдя на замену на 88-й минуте вместо Андреаса Ваймана. В июле 2010 года он заявил, что будет выступать за сборную Боснии и Герцеговины. 5 марта 2014 дебютировал за сборную в матче против Египта, а в июне был включён Сафетом Сушичем в заявку на чемпионат мира.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте клуба «Рид» 

Футболисты Австрии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Вельс»
Игроки ФК «Рид»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук